Wachau (Oostenrijk), een regio in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Wachau (Saksen), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen